Duisburger Straßenbahn steht für:
 Straßenbahn Duisburg, das heute von der Duisburger Verkehrsgesellschaft betriebene Straßenbahnsystem in der Stadt Duisburg
 Duisburger Straßenbahnen GmbH, das ehemalige Verkehrsunternehmen der Stadt Duisburg, das von 1925 bis 1940 existierte